

Вулиця Каманіна — вулиця в Одесі.
 Вулиця Каманіна — вулиця в Севастополі.

Вулиця Каманіна — вулиця в Владимирі.
 Вулиця Каманіна — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Каманіна — вулиця в Москві.

Вулиці, названі на честь людей